Ово је страница за вишезначну одредницу појма Лимбо.

Лимбо (програмски језик)
Лимбо (теологија)
Лимбо (оружје)